Константи́н Миха́йлов:
 
 Михайлов, Константин Алексеевич (1873—1927) — русский архитектор.
 Михайлов, Константин Арсеньевич (1868—1919) — русский писатель-юморист.
 Михайлов, Константин Васильевич (1913—2009) — советский и российский учёный в области строительства.
 
 Михайлов, Константин Константинович (1910—1994) — советский актёр и педагог.
 Михайлов, Константин Николаевич (1882—1961) — советский пианист, педагог.
 Михайлов, Константин Петрович (род. 1965) — советский и российский журналист, писатель, краевед, общественный деятель.